

Toponyme 
 Labets, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Labets-Biscay ;
 Labets-Biscay, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme